Nix o Nyx alude a la diosa primordial de la noche en la mitología griega. Puede hacer referencia también a:

Astronomía 
 Nix, satélite de Plutón.
 (3908) Nyx, asteroide.

Miscelánea 
 Nyx, un hotel en la villa de Bilbao.